Epicoccum är ett släkte av lavar. Epicoccum ingår i familjen Pleosporaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Epicoccum